Кастихино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кастихино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Кастихино — деревня в Любимском районе Ярославской области.

См. также 
 Костихино